Die Liga II 2008/09 war die 69. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 16. August 2008 und endete am 13. Juni 2009. Von Anfang Dezember 2008 bis Ende Februar 2009 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren Ceahlăul Piatra Neamț, FC Ploiești, Unirea Alba Iulia und Internațional Curtea de Argeș.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die vier letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Staffel 2

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2008/09
2008 09